Ainu – Ajnowie
 ainu (ainu inu) – rasa psa
 Ainu (w języku quenya l.mn. Ainur) – rasa aniołów w mitologii J.R.R. Tolkiena